Хо́лмский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Холмский район — район в Новгородской области.
 Холмский район — район в Сахалинской области, с 2006 года в границах района образован Холмский городской округ.